Matabuena puede referirse a:

Lugares 

 Matabuena, localidad del municipio de Barruelo de Santullán, en la provincia de Palencia (España).

 Matabuena, municipio de la provincia de Segovia (España).

Personas 

 Sergio Matabuena (1979-), futbolista español.